Ба́мерт () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бамерт, Юрг (род. 1982) — швейцарский кёрлингист.
 Бамерт, Ян (род. 1998) — швейцарский футболист.